No beisebol, uma rebatida dupla é uma rebatida em que o rebatedor avança até a segunda base em uma jogada, sem o benefício de um erro em campo  ou em que outro jogador seja eliminado por Escolha do defensor (fielder's choice). Um rebatedor também pode ser creditado com uma rebatida dupla quando uma bola rebatida, após tocar o solo, salta por cima da cerca indo para as arquibancadas ou se aloja em uma cerca ou no placar.

Integrante do Hall of Fame, o meio campista Tris Speaker detém o recorde da Major League Baseball em rebatidas duplas com 792.  Pete Rose é o segundo com 746, o recorde da  Liga Nacional.  Speaker, Rose, Stan Musial (725) e Ty Cobb (724) são os únicos jogadores com mais de 700 duplas. Dos 176 jogadores da Major League Baseball que rebateram 400 ou mais duplas, 74 são membros do National Baseball Hall of Fame and Museum. Somente rebatidas duplas na temporada regular estão inclusas nos totais. (Derek Jeter detém o recorde de duplas da pós-temporada com 32). 13 jogadores na lista são ainda ativos.

Líderes

Atualizado até o fim da temporada de 2016.

Jogadores ativos com números relevantes

 Nick Markakis 392
 David Wright 390

Listas de beisebol
Recordes e estatísticas do beisebol